Марган () — легендарный король  Британии, известный по сочинению «История королей Британии» Гальфрида Монмутского. Был сыном Маглауна, властителя Альбании и Гонерилии, дочери Леира, старшей сестры Корделии.

Был старшим наследником Леира по мужской линии и двоюродным братом Кунедага, сына Реганы, дочери Леира и Хенвина, властителя Корнубии. Оба юноши славились своей выдающейся доблестью. Унаследовав владения своих отцов, они заключили союз против своей тёти, королевы Корделии. Отряды Маргана и Кунедага разорили несколько областей, вступали в битвы с отрядами Корделии. Братьям удалось взять королеву в плен и заточить её в темницу, где она покончила с собой. Братья поделили Британию. Маргану досталась часть севернее Хамбера до Катанезии.

Через два года Марган вторгся со своим войском в земли Кунедага. Кунедагу удалось победить и обратить войско Маргана в бегство. В Камбрии Кунедаг настиг и убил Маргана. После смерти Маргана Кунедаг получил единоличную власть над всем островом и  тридцать три года со славою удерживал её за собой.

Родословная 

Легендарные короли Британии